Commodo – imperatore romano dal 180 al 192
 Lucio Aurelio Commodo Pompeiano – console del 209

Pagine correlate 
 Lucio Ceionio Commodo